Leo ou Léo (avec un accent) est un nom propre, venant du latin qui a donné le mot lion en français.

Sigle et acronyme 

LEO peut signifier :
 LEO (Link Everything Online), un dictionnaire électronique et un dictionnaire de traduction basés sur l'Internet, lancés par le département d'informatique de l'Université technique de Munich en Allemagne ;
 Low Earth Orbit (en français, orbite terrestre basse), un type d'orbite des satellites artificiels ;
 LEO (Lyons Electronic Office), le premier ordinateur utilisé pour des applications commerciales ;
 Liaison Est-Ouest au Sud d'Avignon, une route nationale et voie express française, en cours de construction en 2010, qui contournera la ville d'Avignon par le Sud.

Saint chrétien 
  Leo Tanaka († 1617), avec Ferdinando de Ayala et Alfonso Navarrete, un bienheureux, missionnaires espagnols, martyrs décapités à Omura au Japon ; fêtés le .

Patronyme 

 Leonardo Leo (1694-1744), un compositeur italien.

Prénom 
Léo est un prénom et dont la variante féminine est Léa.

Léo peut être un diminutif ou une variante de Léon, Léonard, , , Léonid, Léonor, Léonore, Eléonore,  et Léonie.

Pseudonyme 

 Léo Quiévreux (1971-), un auteur de bande dessinée français ;
 Arakel Grigori Babakhanian, un historien arménien ;
 Leonardo Lourenço Bastos (1975-), un footballeur brésilien ;
 Leonardo Ferreira da Silva (1980-), un footballeur brésilien.

 Luiz Eduardo de Oliveira (1944-), un auteur de bande dessinée brésilien.

Audiovisuel 
 Leo, un film réalisé par José Luis Borau en 2000
 Léo, une série télévisée québécoise de Fabien Cloutier diffusée à partir de 2018
 Leo et Tig, une série d'animation russe en 78 épisodes
 Léo et Popi, une série télévisée d'animation française
 Le Roi Léo, une série d'animation japonaise adaptée du manga d'Osamu Tezuka Le Roi Léo

Écrits 
 Léo, un album de bande dessinée de la série Louis la Guigne
 Léo et Popi, une œuvre littéraire pour enfant créée par Helen Oxenbury
 Le Roi Léo, un manga créé par Osamu Tezuka
 Léo bête à part, une bande dessinée parue dans Pif Gadget à partir de 1969

Transports 
 LéO, la dénomination commune de tous les aéronefs produits par le constructeur Lioré et Olivier, entre 1912 et 1937
 Léo, un réseau de transports urbains de l'agglomération d'Auxerre.

Astronomie 
 Leo, le nom latin de la constellation du Lion
 Leo I, Leo II et Leo A, trois galaxies naines du Groupe local, satellites de la Voie lactée

Toponyme 

 Léo, un département de la province de la Sissili, situé dans la région du Centre-Ouest au Burkina Faso ;
 Léo, une ville du Burkina Faso, capitale de la province de Sissili, et située dans le département du même nom ;
 Leo, un îlot de l'atoll d'Ebon dans les Îles Marshall.

Divers

Référence 

Abréviation